Трансформа́тор (от  «превращать, преобразовывать»):

 Электрический трансформатор — индуктивное устройство для преобразования электрического тока и напряжения:
 Силовой трансформатор — устройство для преобразования напряжения в сетях электроснабжения.
 Автотрансформатор
 Резонансный трансформатор
 Строчный трансформатор
 Трансформатор Теслы
 Измерительный трансформатор
 Трансформатор напряжения
 Трансформатор тока
 Пик-трансформатор
 Коаксиальные трансформаторы — устройства для согласования элементов СВЧ тракта, бывают четвертьволновые или экспоненциальные.
 Трансформатор вращающего момента
 Гидротрансформатор
 Трансформатор инерционно-импульсный
 Трансформатор теплового потока
 Трансформатор силы

Другое 
 Картографический трансформатор — прибор для преобразования картографических проекций.
 «Трансформатор»— ядерная мина для миномёта 2Б2 «Ока».
 Трансформатор — актёр, исполняющий попеременно роли нескольких действующих лиц.
 Трансформатор — фокусник, создающий оптическую иллюзию превращения одних предметов в другие.
 Трансформатор (фильм)

См. также 
 Тольяттинский трансформатор